Хазраджи, аль-Хазраджи () — нисба, указывающая на происхождение из племени хазрадж.

 Хассан ибн Сабит аль-Хазраджи (ум. 674) — арабский поэт, сподвижник пророка Мухаммада.
 Анас ибн Малик аль-Хазраджи (612—709) — сподвижник пророка Мухаммеда, известный передатчик хадисов.
 Абу Дулаф аль-Хазраджи (ум. 653) — сподвижник пророка Мухаммеда, шариатский судья (кади) Сирии.
 Абдуллах ибн Зейд аль-Хазраджи (ум. 644) — сподвижник пророка Мухаммеда, увидел во сне правила и слова азана.
 Ахмад аль-Хазраджи (Ибн Абу Усайбиа) (ум. 1269) — арабский врач.
 Абу-ль-Хасан Али аль-Хазраджи (ум. 1409) — средневековый йеменский историк, официальный хронист династии Расулидов при дворе султана аль-Ашрафа Исмаила I.
 Абдул Альхазред (Абдулла аль-Хазраджи) — вымышленный персонаж, придуманный Говардом Лавкрафтом, неотъемлемый персонаж Мифов Ктулху.